

Film
How It Happened – cortometraggio del 1913 diretto da William Duncan
How It Happened – cortometraggio del 1925 diretto da Alexander Butler

Letteratura 
 Come accadde o Per filo e per segno (How It Happened) – racconto di Arthur Conan Doyle del 1918

Tv
How It Happened – episodio del 2014 delle serie tv Anne & Jake